El término "opa" puede tener los siguientes significados:

 Opa (banda): una banda musical uruguaya de la década de 1970.
 Syzygium: un género de plantas de flores perteneciente a la familia Myrtaceae llamada Opa.
 Oil Pollution Act: una ley estadounidense de 1990.
 Oferta pública de adquisición: una expresión relacionada con cierto tipo de compra de acciones.
 Opa (arquitectura), un elemento arquitectónico también conocido como mechinal.
 Opa (interjección), usada en países mediterráneos, especialmente en Grecia.
 «Opa»: canción de Giorgos Alkaios para el Festival de la Canción de Eurovisión 2010.

Enlaces externos